Cruz Santos ist der Familienname folgender Personen:

 Antônio Carlos Cruz Santos (* 1961), brasilianischer Priester, Bischof von Campina Grande
 Ruperto Cruz Santos (* 1957), philippinischer Geistlicher, Bischof von Balanga